Kołaczkowo peut désigner :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kołaczkowo, un village du powiat de Gniezno ;
 Kołaczkowo, une commune rurale polonaise, dans le powiat de Września ;
 Kołaczkowo, un village du powiat de Września, chef-lieu de la gmina précédente.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kołaczkowo, un village.